Botines puede referirse a:
 Plural de botín
 Botines, una comunidad en Texas.
 Casa Botines, un edificio;
 Botines, serie producida por Pol-ka Producciones.
 Botas de fútbol